A Plantagenet-dinasztia 1154 és 1399 között tizenhárom királyt adott Angliának.

Rövid története
A Plantagenet-dinasztia II. Henrik angol királytól ered, aki V. Gottfriednak, az Anjou-ház alapítójának fia volt. Egyenes ágának utolsó képviselője III. Richárd volt. A dinasztiából eredt a rózsák háborújában a koronáért vetélkedő két nagy család: a Lancaster-ház (az ábrán ciklámen szín jelzi tagjait) és a York-ház (az ábrán zöld szín jelzi tagjait). Miután III. Richárd elesett az 1485. augusztus 22-ei bosworthi csatában, legyőzője, Henrik, Richmond grófja VII. Henrik néven trónra lépett. Tőle számítjuk a Tudor-dinasztiát.

Családfa

* Az ábrán csak a törvényes fiú örökösök szerepelnek.

Jegyzetek

Források 
  
  

Családfa